Cobălcescu poate fi:

 Grigore Cobălcescu, geolog și paleontolog român, membru titular al Academiei Române din 1886
 Auto Cobălcescu, dealer auto din România
 Insula Cobălcescu, din apropierea Antarcticii